Il collegio elettorale di Agrigento fu un collegio elettorale del Senato della Repubblica operativo dal 1948 al 2005; istituito dal DPR 6 febbraio 1948, n. 30 (emanato nella vigenza della legge 6 febbraio 1948, n. 29), fu confermato dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 535 (emanato in attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 276, «legge Mattarella»).

Dal 1948 al 1993

Territorio
Il collegio comprendeva i seguenti comuni: Agrigento, Camastra, Campobello di Licata, Canicattì, Castrofilippo, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Licata, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa.

Dati elettorali

I legislatura

II legislatura

III legislatura

IV legislatura

V legislatura

VI legislatura

VII legislatura

VIII legislatura

IX legislatura

X legislatura

XI legislatura

Dal 1993 al 2005

Territorio
Il collegio comprendeva i seguenti comuni: Agrigento, Camastra, Campobello di Licata, Canicattì, Castrofilippo, Favara, Joppolo Giancaxio, Licata, Naro, Palma di Montechiaro, Raffadali, Ravanusa.

Dati elettorali

XII legislatura

XIII legislatura

XIV legislatura

Agrigento
Agrigento